Publius Cornelius Cethegus (senator), een Romeins senator uit de Gens Cornelia, overleden 66 v.Chr.
 Publius Cornelius Cethegus (consul in 181 v.Chr.), een Romeins politicus en militair uit de 2e eeuw v.Chr